Los alokotosaurios (Allokotosauria) son un clado extinto de reptiles arcosauromorfos los cuales vivieron durante el Triásico Medio al Triásico Superior en Asia, África, América del Norte y Europa. Allokotosauria fue nombrado y descrito originalmente como un nuevo agrupamiento monofilético de arcosauromorfos herbívoros especializados por Sterling J. Nesbitt, John J. Flynn, Adam C. Pritchard, J. Michael Parrish, Lovasoa Ranivoharimanana y André R. Wyss en 2015. El nombre de Allokotosauria se deriva del término griego para "lagartos extraños" en referencia al inesperado agrupamiento de arcosauromorfos primitivos con una alta disparidad de características asociadas típicamente a la dieta herbívora. Nesbitt et al. (2015) definieron el grupo como un taxón basado en tallos que contiene a Azendohsaurus madagaskarensis y a Trilophosaurus buettneri y a todos los taxones más cercanamente relacionados con ellos que a Tanystropheus longobardicus, Proterosuchus fergusi, Protorosaurus speneri o Rhynchosaurus articeps. Por lo tanto, Allokotosauria incluye por definición a las familias Azendohsauridae y Trilophosauridae, así como al taxón potencialmente más basal Pamelaria, el cual es más cercano a ellos que a otros arcosauromorfos primitivos. Pamelaria es el alokotosaurio más antiguo conocido, datando del Anisiense de la India. Azendohsauridae está representada solo por un género, Azendohsaurus conocido del Ladiniense al Carniense de África, mientras que los trilofosáuridos son conocidos de las épocas del Carniense al Noriense de América del Norte, Reino Unido y potencialmente la Rusia europea.

Allokotosauria se caracteriza notoriamente por la superficie lateral con surcos del brode orbital del hueso frontal, la cabeza del hueso cuadrado expandida y en forma de gancho en su parte posterior, y un tubérculo prominente desarrollado sobre la fosa glenoidea en la escápula, aunque hay otros rasgos no ambiguos que los diferencian de otros arcosauromorfos primitivos. A continuación se muestra un cladograma con las relaciones filogenéticas de Allokotosauria dentro de Archosauromorpha de acuerdo con el análisis de Nesbitt et al. (2015). Ezcurra (2016) también encontró que Allokotosauria es un grupo bien fundamentado con la misma topología (incluyendo solo a Pamelaria, Azendohsaurus madagaskarensis y Trilophosaurus buettneri en su análisis), pero señaló que Pamelaria es en cambio, probablemente un azendohsáurido basal.

Sengupta et al. (2017) describieron a un nuevo azenhdohsáurido, Shringasaurus y encontraron que Pamelaria también es miembro de esa familia.

Referencias

Archosauromorpha
Fósiles del Triásico